

Села:
 Тимошівка — Запорізька область, Василівський район
 Тимошівка — Запорізька область, Пологівський район
 Тимошівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Тимошівка — Черкаська область, Черкаський район
 Тимошівка — Черкаська область, Уманський район
 Тимошівка (Генічеський район) — колишнє село в Херсонській області